Pernod – bevanda liquorosa francese
 Pernod – distilleria francese
 Pernod Ricard –  azienda francese specializzata nella fabbricazione e la distribuzione di vini ed alcolici
 Pernod – album di Tony Fruscella del 1999